Antikvitás, a történelem ókori szakasza,amely.
Antikvitás, eredetileg az ókorból, általánosságban bármely régebbi korból származó míves, igényes, művészi értékkel bíró tárgy
ez egy gyökérség mert az antik vitást sehol nem hasznalod az életben